Margaret Ritchie peut faire référence à :

  (1903 - 1969), soprano anglaise
Margaret Ritchie, baronne Ritchie de Downpatrick (1958), femme politique d'Irlande du Nord
  (1952-), lanceuse de disque écossaise